Дени Меноше (; род. 18 сентября 1976, Анген-ле-Бен, департамент Валь-д’Уаз, Франция) — французский киноактер.

Биография 
Дени Меноше родился 18 сентября 1976 года в городе Анген-ле-Бен, что в департаменте Валь-д’Уаз во Франции. Актерскую карьеру начал в 2003 году с ролей в телесериалах. В следующем году дебютировал в большом кино, сыграв небольшие роли в фильмах «Осень» режиссера Раупов Макги и «Пароль учетной записи двойной» Сесиль Вернант.

Самым известным из фильмов середины 2000-х годов, в котором принял участие Дени Меноше стал драматический триллер режиссера Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение», где его партнерами по съемочной площадке стали Гаспар Ульель, Гун Ли, Рис Иванс и Доминик Уэст.

В 2009 году Меноше снялся в известном боевике культового режиссера Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», где совместно с ним сыграли Брэд Питт, Кристоф Вальц, Диана Крюгер и Майкл Фассбендер. Другими наиболее заметными его ролями стали военная драма Розлина Боша «Облава» (2010) с Жаном Рено и Мелани Лоран в главных ролях и исторический боевик Ридли Скотта «Робин Гуд» (2010) с Расселом Кроу и Кейт Бланшетт.

В 2011 году Дени Меноше снялся в боевике «Отряд особого назначения» и работе Мелани Лоран «Родные», за роль в которой была отмечена французской кинопремией «Люмьер» как самый Перспективный молодой актер.

В 2019 году Дени Меноше сыграл одну из главных ролей в фильме Франсуа Озона «По воле божьей», который был отобран в основной конкурсной программы 69-го Берлинского международного кинофестиваля, где состоится его мировая премьера.

Фильмография

Примечания 

Киноактёры Франции
Актёры телевидения Франции